Anthon kan syfta på:

 Anthon – ett mansnamn, se Anton
 Anthon, Isère – en kommun i departementet Isère i regionen Rhône-Alpes i sydöstra Frankrike